Mäkynen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), homme politique finlandais
 (né en 1990), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois